Knack (tijdschrift), een Belgisch tijdschrift
 Knack (computerspel), een videospel voor PlayStation 4
 Knack Roeselare, een volleybalclub
 The Knack, Amerikaanse muziekband
 Knick Knack, korte computeranimatiefilm